De Vink, een standerdmolen in Herveld
De Vink (buurtschap)
Station De Vink, een station aan de spoorweg Leiden-Den Haag